Vlaamse Vervoermaatschappij "De Lijn"
 Vereniging van Milieuprofessionals (VVM) 
 Vereniging van Verlegen Mensen